Sibirjakow (russisch Сибиряков) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Sibirjakow (1849–1933), russischer Forschungsreisender
 Konstantin Michailowitsch Sibirjakow (1854–nach 1908), russischer Unternehmer, Bildhauer und Mäzen
 Semjon Grigorjewitsch Sibirjakow (1888–1938), russischer Schriftsteller und Revolutionär

Sibirjakow steht für:
 Sibirjakow-Insel in der Karasee
 Alexander Sibirjakow (Schiff), Eisbrecher

Siehe auch:
 Mount Sibiryakov, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Sibirjak, Fernzug